Die Liste der Flughäfen in Russland enthält die russischen Flughäfen mit dem höchsten Passagieraufkommen. Sie ist erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Weblinks 
 Liste von Rosawiazija zum Passagieraufkommens an allen Flughäfen in Russland im Jahr 2015 (russisch)
 und die

Einzelnachweise 

!
Russland